Октай Джафар оглы Агаев  (; 7 ноября 1934 — 14 ноября 2006) — советский и азербайджанский эстрадный певец, Народный артист Азербайджана (2000).

Биография 
Октай Агаев родился 7 ноября 1934 году в Баку. В 1953 году поступил в Музыкальный техникум имени Асафа Зейналлы. В 1958 году начал выступать в квартете «Гая». Позже был солистом Азербайджанского государственного оркестра эстрады под руководством Рауфа Гаджиева. В 1962 году выступал с этим оркестром в Кремлёвском дворце. Октай Агаев также выступал с гастролями в Алжире, Марокко, Польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии, а также во всех республиках бывшего СССР.

Исполнял песни к таким фильмам как «Найдите ту девушку», «Поединок в горах», «Хлеб поровну» и т. д. Помимо этого Агаев снялся в фильме Вагифа Мустафаева ««Япон» и японец» в роли начальника НКВД Мелик-Бабанова. Октай Агаев также был лауреатом национальной премии «Хумай».

Октай Агаев скончался утром 14 ноября 2006 года от сердечной недостаточности. В этот же день в театре песни имени Рашида Бейбутова состоялось прощание с артистом. Октай Агаев был похоронен на Ясамальском кладбище в Баку.

Источники

Ссылки 
 Исполнение песни «Старые скалы». Фрагмент фильма «Ритмы Апшерона». 1970 год.
 Исполнение песни «Мадалена»
 Исполнение песни «Верни мою любовь»

Выпускники Бакинского музыкального училища им. А. Зейналлы
Народные артисты Азербайджана
Похороненные на Ясамальском кладбище